Sidney – nome proprio inglese
 Cratere Sidney – cratere meteoritico su Venere

Geografia
 Canada
 Sidney (Columbia Britannica) – città della Columbia Britannica
 Sidney (Manitoba) – comunità non incorporata del Manitoba
 Sydney – comunità della Nuova Scozia (Canada)

 Stati Uniti d'America
 Sidney (Arkansas) – città della Contea di Sharp, Arkansas
 Sidney (Illinois) – città della Contea di Champaign, Illinois
 Sidney (Indiana) – città della Contea di Kosciusko, Indiana
 Sidney (Iowa) – capoluogo della Contea di Fremont, Iowa
 Sidney (Maine) – città della Contea di Kennebec, Maine
 Sidney (Michigan) – township della Contea di Montcalm, Michigan
 Sidney (Montana) – capoluogo della Contea di Richland, Montana
 Sidney (Nebraska) – capoluogo della Contea di Cheyenne, Nebraska
 Sidney (New York) – città della Contea di Delaware, New York
 Sidney (Ohio) – capoluogo della Contea di Shelby, Ohio

 Australia
 Sydney – capitale del Nuovo Galles del Sud (Australia)
 Città di Sydney – Local Government Area del Nuovo Galles del Sud

Persone e onomastica
 Sidney – famiglia inglese
 Algernon Sidney (1623-1683) – politico e nobile inglese
 George Sidney (1877-1945) – attore ungherese naturalizzato statunitense
 George Sidney (1916-2002) – regista statunitense
 Henry Sidney, I conte di Romney (1641-1704) – nobile e politico inglese
 Jocelyn Sidney, VII conte di Leicester (1682-1743) – nobile inglese
 John Sidney, VI conte di Leicester (1680-1737) – nobile inglese
 Mary Sidney (1561-1621) – poetessa, scrittrice e traduttrice inglese
 Philip Sidney (1554-1586) – poeta, militare e cortigiano britannico
 Philip Sidney, III conte di Leicester (1619-1698) – nobile politico inglese
 Philip Sidney, V conte di Leicester (1676-1705) – nobile inglese
 Robert Sidney (1595-1677) – nobile e politico inglese
 Robert Sidney, II conte di Leicester (1595-1677) – nobile e politico inglese
 Robert Sidney, IV conte di Leicester (1649-1702) – nobile inglese
 Sylvia Sidney (1910-1999) – attrice statunitense

Pagine correlate 
 Sydney (disambigua)